Но́ра Мари́я Ба́уман (; ) — швейцарская кёрлингистка.

Достижения 
 Зимняя Универсиада: бронза (2013, 2015).
 : золото (), серебро ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте результатов зимней Универсиады 2013 | FISU
 Профиль на сайте результатов зимней Универсиады 2015 | FISU

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швейцарии
Чемпионы Швейцарии по кёрлингу
Призёры Универсиад в кёрлинге